Everything I Wanted (qui signifie en anglais « Tout ce que je voulais ») peut faire référence à :

Chanson 
 Everything I Wanted, chanson de Billie Eilish, 2019
 , chanson de Dannii Minogue, 1997
 , chanson des Bangles, 1990